Ebisu (antiguamente transliterado Yebisu), puede hacer referencia a:
 Ebisu, un dios de la mitología japonesa;
 Ebisu, un distrito de Tokio;
 Estación de Ebisu, una estación de tren situada en el distrito de Shibuya, en Tokio;
 Estación de Ebisu, una estación de tren situada en Miki (Hyōgo);
 Yebisu, una marca japonesa de cerveza;
 Ebisu, un personaje del manga y anime Naruto;
 Circuito de Ebisu, un autódromo situado en la prefectura de Fukushima;
 Evisu, una marca japonesa de pantalones vaqueros.